Une région administrative spéciale (RAS) est une dénomination utilisée pour désigner une subdivision politique de la république populaire de Chine (RPC) ou de la république populaire et démocratique de Corée (RPDC, ou Corée du Nord) ayant un statut administratif spécial, notamment dans le domaine économique. Hong Kong et Macao sont les seules RAS chinoises actuelles.

Chine 

Actuellement, la Chine inclut deux RAS () 
 Hong Kong, depuis 1997 ;
 Macao, depuis 1999.

Cas de Taïwan 

Le statut de RAS a été proposé aussi pour Taïwan pour tenter de régler le conflit qui oppose la Chine populaire à la république de Chine, qu’elle considère comme sa vingt-troisième province, mais le gouvernement de Taïwan l’a refusé. Les gouvernements des deux républiques reconnaissent et revendiquent chacun l’unité de la Chine, mais ne se reconnaissent pas mutuellement l’autorité politique sur celle-ci.

Les principaux points de désaccord tiennent dans la compétence des gouvernements en matière de défense et de sécurité (intérieure et extérieure), de délimitation territoriale entre les provinces chinoises sous leur autorité, de gestion des ressources pour les zones économiques maritimes, de citoyenneté et de compétence judiciaire, de politique fiscale, ou encore d’autonomie financière et de personnalité juridique des collectivités territoriales (des domaines d’autonomie qui sont exclus du champ d’action des RAS). Au niveau international, seule la république populaire de Chine jouit aujourd’hui de la reconnaissance de sa compétence en matière de traités internationaux légalement contraignants dans ces domaines.

Cependant, le gouvernement de Taïwan dispose d’une compétence limitée, reconnue de facto sur les territoires qu’il administre directement, et qui lui permet de participer de façon souvent volontaire et non contraignante à des programmes interrégionaux de collaboration, voire d’être partie dans certains accords internationaux de nature économique ou environnementaux, avec une compétence plus étendue que ce que permet actuellement le statut de RAS au sein de la Chine populaire.

Corée du Nord 
 Région administrative spéciale de Sinuiju ( ; MR : )
 Région industrielle de Kaesŏng ( ; MR : )
 Région touristique de Kŭmgangsan ( ; MR : )

Articles connexes 
 Déclaration commune sino-britannique sur la question de Hong Kong
 Statut de Taïwan

Subdivision en Corée du Nord